Аматуни́ — армянская фамилия.
 Аматуни — армянский княжеский род.
 Аматуни, Аматуни Семёнович (настоящая фамилия Вардапетян, Вартапетян; 1900—1938) — 1-й секретарь ЦК КП(б) Армении.
 Аматуни, Андрей Цолакович (1928—1999) — армянский физик-теоретик, академик, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки Армянской ССР.
 Аматуни, Ашот Апетович (1923—2018) — советский военачальник, генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Аматуни, Габриэл (? — 1795) — грузинский драматург, театральный деятель.
 Аматуни, Петроний Гай (1916—1982) — советский писатель-фантаст.
 Аматуни, Сусанна (Шушаник) Бабкеновна (1924—2010) — советский армянский музыковед, профессор Ереванской государственной консерватории им. Комитаса.